Port Vell de Barcelona, part més antiga del Port de Barcelona
 Pic del Port Vell, muntanya repartida entre el municipi d'Alins (Pallars Sobirà) i la parròquia de la Massana (Andorra)
 Serrat del Port Vell, serra al municipi d'Alins a la comarca del Pallars Sobirà